Indonesië
 Kedopok (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Kedopok (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java